|-
| (67201) 2000 CR103||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67202) 2000 CJ108||||5 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (67203) 2000 CQ124||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67204) 2000 DJ4||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67205) 2000 DB7||||29 лютого 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (67206) 2000 DU15||||27 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (67207) 2000 DJ19||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67208) 2000 DQ20||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67209) 2000 DN26||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67210) 2000 DF29||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67211) 2000 DT33||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67212) 2000 DY35||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67213) 2000 DN36||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67214) 2000 DC47||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67215) 2000 DL53||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67216) 2000 DU56||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67217) 2000 DL57||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67218) 2000 DF62||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67219) 2000 DE64||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67220) 2000 DH67||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67221) 2000 DP73||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67222) 2000 DA75||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67223) 2000 DC81||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67224) 2000 DB95||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67225) 2000 DM101||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67226) 2000 DB102||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67227) 2000 DV102||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67228) 2000 DY107||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67229) 2000 DX108||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67230) 2000 EB||2000 EB||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67231) 2000 EH||2000 EH||1 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67232) 2000 EB3||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67233) 2000 EP11||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67234) 2000 ED12||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 67235 Фейрбанк (Fairbank)||||5 березня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (67236) 2000 EH19||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67237) 2000 EA24||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67238) 2000 ER26||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67239) 2000 ER30||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67240) 2000 EF39||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67241) 2000 EZ44||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67242) 2000 EG47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67243) 2000 ED57||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67244) 2000 EH58||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67245) 2000 EP60||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67246) 2000 ED70||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67247) 2000 EA82||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67248) 2000 EY87||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67249) 2000 EJ96||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67250) 2000 EH97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67251) 2000 EB103||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67252) 2000 ET104||||14 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67253) 2000 EA106||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67254) 2000 EV108||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67255) 2000 ET109||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (67256) 2000 EA113||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67257) 2000 EY117||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67258) 2000 EX119||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67259) 2000 EA121||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67260) 2000 EJ127||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67261) 2000 EO127||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67262) 2000 EU136||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67263) 2000 ER150||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (67264) 2000 EM153||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (67265) 2000 EX158||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67266) 2000 EC163||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67267) 2000 EE183||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67268) 2000 EC184||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67269) 2000 FF5||||29 березня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (67270) 2000 FJ12||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67271) 2000 FW19||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67272) 2000 FQ27||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67273) 2000 FZ32||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67274) 2000 FA41||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67275) 2000 FU41||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67276) 2000 FJ42||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67277) 2000 FT43||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67278) 2000 FF44||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67279) 2000 FD45||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67280) 2000 FL48||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67281) 2000 FV60||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67282) 2000 FR65||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67283) 2000 GN||2000 GN||2 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (67284) 2000 GD1||||2 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67285) 2000 GH2||||5 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (67286) 2000 GT7||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67287) 2000 GP23||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67288) 2000 GN42||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67289) 2000 GQ47||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67290) 2000 GD54||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67291) 2000 GN65||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67292) 2000 GR65||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67293) 2000 GE66||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67294) 2000 GB74||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67295) 2000 GK77||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67296) 2000 GA80||||13 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67297) 2000 GM89||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67298) 2000 GD91||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67299) 2000 GS95||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67300) 2000 GA99||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

67200